Dobrovolski, puede referirse a:

Patronímicos 

 Dobrovolski (apellido) , apellido eslavo.
 (1789) Dobrovolsky, asteroide, así llamado en homenaje a Gueorgui Dobrovolsky, cosmonauta soviético.